GWU est un sigle qui peut désigner :
 George Washington University, (en français, Université George-Washington), une université privée située à Washington ;
 George Washington Union, une obédience maçonnique nord-américaine mixte et libérale ;
 General Workers' Union, un syndicat de Malte.